Francesco Spirito (1842-1914) Avvocato, patriota e parlamentare.
 Francesco Spirito (1885-1962) Ginecologo.